Проспе́кт Незале́жності — назва проспектів у деяких населених пунктах України та Білорусі.

Проспект Незалежності — проспект у місті Житомир.
 Проспект Незалежності — проспект у місті Ізмаїл.
 Проспект Незалежності — проспект у місті Харків.

Проспект Незалежності — проспект у місті Мінськ.

Проспекти